Luboš Hilgert (né en 1960), kayakiste tchèque
Luboš Hilgert (né en 1986), kayakiste tchèque, fils du précédent